Empire State steht für:
 Beiname des US-amerikanischen Bundesstaats New York, siehe New York (Bundesstaat)
 Ehemaliger Automobilhersteller, siehe Empire State Automobile Company

Filme:
 Originaltitel von Empire State – Die Nacht der Entscheidung aus dem Jahr 1987
 Originaltitel von Empire State – Die Straßen von New York aus dem Jahr 2013